Le patronyme néerlandais Beekman renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du néerlandais beek, ruisseau, man, homme).

Au sud des Pays-Bas, le -k () peut se muer en -ck ().

Le nom peut se décliner avec un génitif -s qui indique une filiation : Beekmans, Beeckmans.

Il peut se décliner de différentes manières. La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

 Jacques Beeckmans (1931-), peintre belge.
  (1906-1975), écrivain flamand.
 Ruth Beeckmans (1982-), actrice flamande.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand